Godbäcktjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Godbäcktjärnen, Jämtland, sjö i Åre kommun,  (10 ha)
Godbäcktjärnen, Västerbotten, sjö i Skellefteå kommun,  (4,65 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn